Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Open GDF Suez 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italský první pár světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který před semifinálovým duelem proti Babosové s Mladenovicocou z turnaje odstoupil pro zranění Erraniové.

Vítězem se stala třetí nasazená německo-česká dvojice Anna-Lena Grönefeldová a Květa Peschkeová, která ve finále zdolala maďarsko-francouzské turnajové čtyřky Tímeu Babosovou s Kristinou Mladenovicovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–7 a 6–4, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–5].

Květa Peschkeová si na okruhu WTA Tour připsala dvacátý šestý deblový triumf kariéry. Pro Annu-Lenu Grönefeldovou výhra znamenala čtrnácté turnajové vítězství ze čtyřhry. Obě hráčky společně odehrály osmé finále v řadě, z něhož získaly třetí titul.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále, odstoupily)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  'Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (finále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Errani   R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= E Hrdinová   S Klemenschits
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Cornet   C Garcia
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= D Hantuchová   P Kvitová
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= T Babos   K Mladenovic
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Barthel   M Moulton-Levy
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= R Voráčová  
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=[8]
| RD1-seed08=
| RD1-team08= J Husárová   A Rosolska
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= M Erakovic   P Martić
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K Jans-Ignacik   R Olaru
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Hradecká   M Krajicek
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=[9]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= A-L Grönefeld   K Peschke
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[11]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= V Duševina   A Parra Santonja
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G Dabrowski   O Kalašnikova
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[5]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Niculescu   K Zakopalová
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Pavljučenkova   N Petrova
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Errani   R Vinci
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= A Cornet   C Garcia
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=[5]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= T Babos   K Mladenovic
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J Husárová   A Rosolska
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= K Jans-Ignacik   R Olaru
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= A-L Grönefeld   K Peschke
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[4]
| RD2-seed08=
| RD2-team08= M Niculescu   K Zakopalová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Errani   R Vinci
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= T Babos   K Mladenovic
| RD3-score02-1=<small>w/o
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03={{nowrap| A-L Grönefeld   K Peschke}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Niculescu   K Zakopalová
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[4]

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= T Babos   K Mladenovic
| RD4-score01-1='''79
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=[5]
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2014
WTA Tour 2014